Объедине́ние:
 Объединение — разновидность организации, формирования.
 Общественное объединение
 Детское общественное объединение
 Религиозное объединение
 Производственное объединение
 Научно-производственное объединение
 Объединение — в военном деле, общее название крупных формирований: фронтa, округа, регионального командования, армии.
 Объединение — структура данных в программировании, члены которой расположены по одному и тому же адресу.
 Объединение — второй студийный альбом российской певицы Нюши.

См. также 
 Объединение множеств — понятие в теории множеств.